Lucero steht für:
 Lucero (Band), amerikanische Band aus Memphis, Tennessee

Lucero ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Lucero (Sängerin) (* 1969), mexikanische Sängerin und Schauspielerin
 Alfredo Lucero (* 1979), argentinischer Straßenradrennfahrer
 Antonio J. Lucero (1863–1921), US-amerikanischer Hochschullehrer, Zeitungsherausgeber und Politiker
 Diego Rodríguez Lucero († 1534), kastilischer Inquisitor

 Juan Martín Lucero (* 1991), argentinischer Fußballspieler
 Julio Lucero, Pseudonym des argentinischen Tangosängers Andrés Bartolomé Osuna (1927–2015), siehe Osvaldo Ribó
 Sid Lucero (* 1981), philippinischer Schauspieler